Michaela Doleželová (ur. 12 lipca 1994) – czeska skoczkini narciarska, uczestniczka Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009, reprezentantka klubu TJ Frenštát.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 6 sierpnia 2006 w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Klingenthal, gdzie zajęła 40. miejsce. 17 marca 2007 w Tarvisio została sklasyfikowana na 20. pozycji podczas mistrzostw świata juniorów.

Pierwsze punkty do klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego zdobyła 28 sierpnia 2007 w Lake Placid, gdzie była 22.

7 lutego 2009 w Zakopanem pierwszy raz w karierze zajęła miejsce w pierwszej dziesiątce konkursu międzynarodowego. Zajęła piąte miejsce w konkursie PK.

20 lutego 2009 wzięła udział w konkursie kobiet o mistrzostwo świata w skokach narciarskich i zajęła w nim 27. miejsce.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodniczki na oficjalnej stronie FIS
 

Urodzeni w 1994
Czeskie skoczkinie narciarskie
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015